Scrotifera (din latină: scrotum - „scrot” + ferre – „a purta”) este o cladă de mamifere placentare care cuprinde liliecii, carnivorele, pangolinii și copitatele. Scrtoferele împreună cu ordinul Eulipotyphla forează supraordinul Laurasiatheria. Conform datelor filogeniei moleculare, ultimul strămoș comun al scrotiferelor a existat între 73,1 - 85,5 milioane ani în urmă.
 
Particularitatea comună pentru Scrotifera constituie prezența la masculi a scrotului pedunculat postpenial vizibil afișat. Scrotul reprezintă o pungă tegumentară în care sunt adăpostite testiculele la masculii adulți. La unele forme, precum pangolinii și cetaceele, scortul este absent secundar, testiculele fiind deplasate în regiunea caudală a corpului. Totuși, se consideră că bursa scrotală este un caracter ancestral pentru toți membrii taxonului, dar a fost pierdut în timpul evoluției de către unii reprezentanți. Monofilia cladei este susținută și de datele filogeniei moleculare.

Referințe 

Mamifere